Pechtold ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Pechtold (* 1965), niederländischer Politiker
 Ulrich Pechtold (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bechtold